Pushover (film), een film noir uit 1954 met Kim Novak in haar eerste belangrijke rol
 Push-Over, een videospel
 Pushover (Lisa Miller), een EP van de Australische zangeres Lisa Miller